Byard ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Byard (* 1990), walisischer Schauspieler
 Jaki Byard (1922–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Kevin Byard (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler